Photios () est un nom propre d'origine grecque. On peut trouver la forme latinisée Photius et les formes modernes Fotios, Photis et Fotis.

Saints des Églises chrétiennes 
 Photius  († vers 304), ou Photios, avec Anicet, martyrs brûlés vifs à Nicomédie sous Dioclétien et Maximien ; célébrés le 12 août.

Ecclésiastiques 
 Photios  de Constantinople (v. 820 - 891 ou 897), érudit byzantin et patriarche de Constantinople
 Photios II de Constantinople (1874 - 1935), patriarche œcuménique de Constantinople
 Photios (métropolite de Kiev), primat de Russie au 
 Photios  d'Alexandrie (1853-1925), patriarche orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique

Autres personnalités portant ce prénom 
 Fotis Kontoglou (1895-1965), peintre grec
 Fótis Kafátos, biologiste grec
 Fótis Kouvélis (né en 1948), avocat et homme politique grec, ancien ministre de la Justice
  (né en 1986), basketteur grec.

Références